Kreth ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kreth (1878–1963), deutscher Schwimmer
 Elisabeth Kreth, deutsche Juristin, Richterin, Gerichtspräsidentin
 Hermann Kreth (1860–1932), deutscher Wirtschaftsfunktionär und Politiker der Deutschkonservativen Partei
 Lothar Budzinski-Kreth (1886–1955), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Greth (Begriffsklärung)